A National Basketball Association 2005–2006-os szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 60. szezonja volt.

A győztes a Miami Heat lett, amely a döntőben összesítésben 4–2-re nyert a Dallas Mavericks ellen. Az alapszakasz legértékesebb játékosa Steve Nash, a döntő MVP-je Dwyane Wade lett.

Alapszakasz

Csoportonként

Főcsoportonként 
z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
y – Csoportgyőztes
x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

A csoportgyőztesek csillaggal vannak jelölve.
A dőlt betűvel jelzett csapatoknak volt hazai pálya előnyük.

Díjak 
Legértékesebb játékos: Steve Nash, Phoenix Suns
Az év újonca: Chris Paul, New Orleans/Oklahoma City Hornets
Legjobb védekező játékos: Ben Wallace, Detroit Pistons
Legtöbbet fejlődött játékos: Boris Diaw, Phoenix Suns
Legjobb „hatodik” játékos: Mike Miller, Memphis Grizzlies

All-Star-mérkőzés 

MVP: LeBron James
Vezetőedzők: Flip Saunders (Kelet), Avery Johnson (Nyugat)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba